Эдельвальд () — сын короля Кента Этельберта из Кентской династии. После смерти отца он и его брат Эдбальд разделили владения отца. В 639 году Эдельвальд умер и его владения занял его брат.

Литература 
 

Кентская династия
Короли Кента
Правители Европы VII века
Персоналии англосаксонской Англии VII века